Flaminius steht für:

 Flaminius, römisches Gentilnomen, siehe Flaminier
 Gaius Flaminius († 217 v. Chr.), römischer Staatsmann 
 Gaius Flaminius (Konsul 187 v. Chr.), römischer Konsul 187 v. Chr.

Flaminius ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Flaminius (1807–1893), deutscher Architekt und Baubeamter

Siehe auch:
 Flamininus